Ганна Семенівна Голубкіна (16 [28] січня 1864, Зарайськ — 7 вересня 1927, там же) — російська скульпторка. У її честь названий кратер Голубкіна на Венері.

Біографія 
Ганна Семенівна народилася в місті Зарайськ Рязанської губернії (нині Московська область) у міщанській старовірческій сім'ї. У двадцять п'ять років виїхала до Москви, вступила в організовані А. О. Гунстом Класи витончених мистецтв (1889—1890 рр..), де її здібності помітив відомий скульптор і педагог С. М. Волнухін. Навчається кілька років у Московському училищі живопису, ліплення і зодчества. Переїжджає в Петербург, де відвідує в 94-95 навч. році Академію Художеств як вільний слухач (клас Ст. А. Беклемішева). Влітку 95 року їде в Париж, де відвідує приватну Академії Колароссі. Створена скульптура «Залізний». Після короткочасного повернення в Росію в 97 році вона, зайнявши місце Камілли Клодель, стає асистенткою Огюста Родена. Виконує руки і ноги його скульптур. Створені такі її роботи як «Стара», «Вогонь», «Туман». Для «Старої» вона використала позу «Мислителя».

У 1901 році повертається до Москви. Викладала в Московському комерційному училищі (1904—1906 рр..), на Пречистенских робочих курсах (1913—1916 рр.) і у Вхутемасі (1918—1922 рр..). Автор книги «Кілька слів про ремесло скульптора».

Руками однією з найбільш відомих російських жінок-скульпторів зроблено чимало творів, які стали класикою станкової скульптури. Роботи знаходяться в найбільших музеях і зборах (Третьяковська Галерея, Російський Музей та інших). Голубкіна стала одним із перших скульпторів, що створили у своїх творах образ людей праці.

Їй також належить перший в Росії скульптурний портрет Карла Маркса.

В останні роки часто поверталася на батьківщину. Померла в Зарайську, де і була похована на міському кладовищі.

Зараз в Зарайську знаходиться музей Голубкіної, відкритий в її будинку. У 1999 році в музеї встановлено пам'ятник Голубкіної роботи Ю. Ф. Іванова. У Москві існує її музей-майстерня філія Третьяковської Галереї.

Примітки

Джерела 

Скульпторки
Діячі культури Росії